Кимхи, Давид:
 Кимхи, Давид (филолог) — средневековый филолог и гебраист.
 Кимхи, Давид (разведчик) — израильский разведчик, заместитель директора Моссада.